Лос Лечуга има више значења:

 Лос Лечуга, Ла Соледад де Абахо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лечуга (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику